Ре́пин (Ре́пина) — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Репин, Андрей Юрьевич — директор Института прикладной геофизики.
 
 Репин, Борис Фёдорович (1937—1961) — советский футболист.
 
 Репин, Валентин Алексеевич (род. 1934) — советский слесарь-монтажник, Герой Социалистического Труда (1985).
 Репин, Василий Иванович (1887—1971) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Репин, Виктор Сергеевич (1943—2007) — советский и российский юрист.
 
 Репин, Владислав Георгиевич (1934—2011) — основоположник советской стратегической системы ракетно-космической обороны, Герой Социалистического Труда.
 Репин, Вячеслав Борисович (род. 1960) — русский писатель.
 
 
 
 Репин, Сергей Николаевич (род. 1948) — российский художник, профессор Института имени И. Е. Репина.
 Репин, Степан Спиридонович (1906—1982) — санитарный инструктор, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Репин — упразднённый хутор в Иловлинском районе Волгоградской области России.
 Репин — деревня в Гомельской области Белоруссии.



Другое 
 (2468) Репин — астероид, названный в честь И. Е. Репина.
 «Репин» — фирменный пассажирский поезд.

См. также 
 «Татьяна Репина» — драма Антона Павловича Чехова
 «Илья Репин» — речной пассажирский теплоход проекта Q-040A